Schulzki ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Schulzki-Haddouti (* 1967), deutsche freiberufliche Journalistin und Sachbuch-Autorin
 Renate Schulzki, deutsche Handballspielerin
 Rüdiger Schulzki (1940–2022), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Stefan Schulzki (* 1970), deutscher Komponist